Стечишин:
 Стечишин Микола Климентович (1890–1977) — військовий діяч, капітан російської армії, полковник Армії УНР.
 Стечишин Мирослав (1883–1947) — громадський, політичний і церковний діяч, журналіст.
 Стечишин Михайло (1888–1964) — український письменник-прозаїк, поет, байкар, публіцист.
 Стечишин Савеля (1903–2002) — громадська діячка і педагог у Канаді.
 Стечишин Юліян (1895–1971) — громадський діяч і публіцист у Канаді.